Andrzej Aleksandrowicz Romanow (1897–1981) – wielki książę Rosji.
 Andrzej Andriejewicz Romanow (1923–2021) – pretendent do tronu Rosji 2016–2021.

